Серотонин:
 Серотонин — один из основных нейромедиаторов.
 «Серотонин» — роман Мишеля Уэльбека.